Etaules (Côte-d’Or) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Étaules (Charente-Maritime) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes